Соколы, серые птицы () — патриотическая песня, использовавшаяся югославской армией на родине (также известной под прозвищем четники), воевавшей против немецкой оккупации в период Второй мировой войны.

В период Югославских войн песня использовалась в качестве неофициального гимна Республики Сербская Краина — самопровозглашённого непризнанного государства, существовавшего с 1991 по 1998 года на территории нынешней Хорватии.

Оригинальный текст

Гимн Республики Сербская Краина

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни на сербском языке
Гимны
Югославские партизаны
Бывшие гимны
Песни Второй мировой войны
Песни 1940-х годов